Больша́я Марты́новка — слобода (в 1972—1992 годах — посёлок городского типа) в Ростовской области. Административный центр Мартыновского района и Мартыновского сельского поселения.

История 
Большая Мартыновка основана в 1772 году на месте древнего городища. Прежнее название слободы — Городищенская.

Население

Известные уроженцы 
 Драгалев, Георгий Георгиевич (1913—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Зыгин, Алексей Иванович — Герой Советского Союза.
 Колесников, Сидор Иванович (1900—1968) — Герой Советского Союза.
 Костенко, Фёдор Яковлевич (1896—1942) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Лабазанов, Чингиз Сулейманович (род. 1991) — российский борец, чемпион мира.
 Малеев, Михаил Фёдорович (1899—1964) — советский военачальник.
 Магомедов, Ислам Курбанович (род. 1991) — российский борец, чемпион Европейских игр-2015.

Религия 

В слободе Большая Мартыновка находится Свято-Троицкий храм, основанный 27 мая 1896 года в память коронования императора Николая Александровича. Это единственный в мире храм-памятник помазания на царство императора Николая II.

Достопримечательности 
 Братская могила погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны — памятник истории, который датируется 1919 годом и 1942—1943 годами, расположен на центральном кладбище Мартыновки. Категория охраны — местная, в связи с Решением Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Казачий курень — памятник архитектуры, датируемый концом XIX века. Расположен по улице Думенко, 25 в слободе Мартыновка. Местная категория охраны. Статус объекта культурного наследия был присвоен согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Ансамбль — комплекс памятников архитектуры, в который входит Свято-Троицкая церковь, Часовня, здание церковно-приходской школы, старинноприимный дом, дом священника и ограда с воротами. Постройки датируются периодом 1896—1906 годы. Расположены в начале улицы Ленина. Охранный статус присвоен объектам согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Здание крестьянского кредитного общества — памятник архитектуры конца XIX века, располагается по улице Ленина, 22. Объекту присвоена местная категория охраны согласно Решению малого совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Молельный дом помещиков- экономистов Верхоломовых. Комплекс застройки улицы — памятник архитектуры, который датируется серединой XIX — началом XX века. Расположен по улице Ленина, 43. Охраняется законом в связи с Решением малого совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Жилой дом купцов-экономистов Верхоломовых. Комплекс застройки улицы — памятник архитектуры, расположен по улице Ленина, 55. Датируется серединой XIX — началом XX века. Охраняется в соответствии с Решением Малого совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Жилой дом Н. Я. Верхоломова — памятник архитектуры середины XIX — начала XX века. Расположен по улице Ленина, 47. Местная категория охраны присвоена согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Здание торгового общества — памятник архитектуры, также известен как гимназия, в которой учился комкор Б. М. Думенко. Постройка датируется XX веком. Располагается по адресу улица Ленина, 49. Охраняется законом согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Крестьянский дом — памятник архитектуры, расположен по улице Ленина, 76. Охраняется законом в соответствии с Решением Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года. Постройка датирована началом XX века.
 Здание церковно-приходской школы — памятник архитектуры конца XIX века. Расположен по адресу улица Ленина, 96. Охраняется государством в соответствии с Решением Малого совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Казачий курень — памятник архитектуры по улице Лемешко, 19. Создан во второй половине XIX века. Охраняется законом согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.
 Памятник Б. М. Думенко — памятник монументального искусства, который располагается по улице Думенко, 1. Охраняется законом согласно Решению Малого Совета облсовета № 325 от 17 декабря 1992 года.

Примечания

Ссылки 
 Большая Мартыновка (слобода)

Населённые пункты Мартыновского района
Районные центры Ростовской области
Бывшие посёлки городского типа Ростовской области